

Алгонквін — селище, штат Іллінойс
 Алгонквін — переписна місцевість, штат Меріленд